Berryer ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Berryer (1897–1978), belgischer Botschafter
 Nicolas René Berryer (1703–1762), französischer Marineminister
 Pierre-Antoine Berryer (1790–1868), französischer Anwalt und Politiker
 Sim (1926–2009), Geburtsname Simon Jacques Eugène Berryer, französischer Komiker, siehe Sim (Komiker)

Siehe auch:
 Berrier